La Cagliari RC44 Cup 2008 è stata una competizione velica riservata alla classe RC44, il secondo evento valido per il Campionato RC44 2008, svoltasi a Cagliari tra il 23 ed il 27 aprile 2008. L'evento ha visto la partecipazione di dieci team del circuito RC44, fra i quali ha debuttato BMW Oracle Racing.

Match race 
Nei match race ottiene il primo posto BMW Oracle, seguito da CEEREF e Banco Espirito Santo.

*1 punto di penalità
Nelle regate di flotta si classifica primo il team Hiroshi Città di Milano, seguito da BMW Oracle e da Banco Espirito Santo.

Note 

Campionato RC44
Sport nautici nel 2008
Vela in Italia